Onderdistrict in Indonesië
 Sobang (onderdistrict van Lebak), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sobang (onderdistrict van Pandeglang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Sobang (plaats in Lebak), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sobang (plaats in Pandeglang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam